Martina Preiner (* 6. Juni 1985 in Burghausen) ist eine Chemikerin und freie Wissenschaftsjournalistin.

Leben 
Preiner studierte Chemie und richtete ihr Studium an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf auf chemische Evolution, den chemischen Ursprungs des Lebens. 

Sie ist wissenschaftsjournalistisch für den Podcast „Undoder zum Quadrat“ ihrer Kollegin und Freundin Franziska Konitzer tätig. Nach sieben Jahren Tätigkeit für Hörfunk, Fernsehen und Printmedien ging sie wieder in die Forschung. Sie schrieb für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, WDR5, SWR2, Fernsehsendungen wie Quarks (früher „Quarks & Co“), W wie Wissen und diverse Printmedien wie Neue Zürcher Zeitung, Welt am Sonntag sowie die Online-Redaktion von spektrum.de.

Preiner spricht neben Deutsch die Sprachen Englisch und Spanisch und hat grobe Kenntnisse in Russisch und Französisch.

Auszeichnungen 
 2012: Medienpreis für Wissenschaftsjournalismus der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) für ihr Hörfunkfeature „Grund zur Panik – auf den Spuren von Angsterkrankungen und Furchtgedächtnis“, gesendet im Deutschlandfunk.

Werke (Auswahl) 
 Kleben – was das Zeug hält, SWR2 – „Wissen“ vom 17. Dezember 2014 (Manuskript)
 Chemische Evolution - Schöne, alte RNA-Welt, spektrum.de vom 16. Juni 2016
 Grund zur Panik – Auf den Spuren von Angsterkrankungen und Furchtgedächtnis, Deutschlandfunk – „Wissenschaft im Brennpunkt“ vom 6. Mai 2012
 Höhen und Tiefen – Anatomie der Stimme, Deutschlandfunk – „Wissenschaft im Brennpunkt“ vom 28. Juli 2013

Einzelnachweise 

Person (Deutschlandradio)
Journalist (Deutschland)
Deutscher
Frau
Geboren 1985